Stadhuis (sneltramhalte), RandstadRailhalte in Zoetermeer
 Stadhuis (metrostation), metrostation van de Rotterdamse metro